Un directoire est un groupe de personnes nommées pour diriger de manière collégiale, soit de manière générale, soit dans des cas précis :

Monde économique 
Un directoire (composé d'au plus cinq membres dont l'un est le président) est un organe chargé de la gestion d'une société sous le contrôle d'un conseil de surveillance
 La Banque centrale européenne est dirigée par un directoire (officiellement appelé comité exécutif).

Régimes politiques 
 Durant la dictature de Primo de Rivera en Espagne (1923-1931), c'est un directoire militaire qui a pris en charge les tâches de gouvernement.
 Le Directoire, présidé par un directeur suprême, était le pouvoir exécutif des Provinces-Unies du Río de la Plata, préfiguration de l'actuelle République argentine, entre 1814 et 1820.
 Le Directoire était le pouvoir exécutif de la République helvétique de 1798 à 1802.
 Le Directoire a dirigé la France de 1795 à 1799 lors de la période révolutionnaire ;
 le style Directoire adopté pour les arts décoratifs et l'architecture en France durant le Directoire.
 Le Directoire de Saint-Paul a dirigé l'île de La Réunion de 1694 à 1696, c'est un directoire démocratique qui est dirigé collégialement par six représentants, qui sont des personnalités locales élues par la population de l'île.
 Sous l'Ancien Régime, le directoire de la noblesse de Basse-Alsace était une juridiction compétente pour juger les membres du corps de la noblesse de Basse-Alsace.

Autres 
 Dans le roman La Flotte Fantôme, le Directoire est le gouvernement technocratique et nationaliste de la Chine ayant renversé le Parti communiste, et l'antagoniste principal de l'histoire.